Alberto Agazzani (1967-2015) – critico d'arte, critico musicale e curatore d'arte italiano
 Ettore Agazzani (1902-1989) – calciatore italiano